Crodel steht für:
 Crodel, zum Umkreis des Lucas Cranach zählender Zweig einer vor 1500 in Weimar ansässigen Humanistenfamilie, siehe Krodel

Crodel ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Crodel (1894–1973), deutscher Maler
 Elisabeth Crodel (1897–1967), deutsche Malerin
 Heinrich Crodel (1897–1945), deutscher Sozialwissenschaftler
 Marcus Crodel (um 1487–1549), deutscher Lehrer und Schulleiter
 Paul Eduard Crodel (1862–1928), deutscher Landschaftsmaler; Mitbegründer der Münchner Sezession
 Richard Crodel (1903–1944), deutscher Schauspieler und Regisseur